Dufourea - rodzaj porostów
 Dufourea - rodzaj pszczół